grm, jedan od oblika rasta drvenatsih biljaka

Naselja u BiH:
 Grm (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica